Transcendens (latin "överskridande") betecknar något som ligger bortom den empiriska sinnevärlden, är motsatsen till immanens

 Guds transcendens – betecknar Guds fullkomligt annorlunda väsen i förhållande till den värld i vilken vi lever
 Transcendens (filosofi) – en beteckning för det som ligger bortom det mänskliga vetandets gränser
 Transcendent funktion – en funktion som inte satisfierar någon polynomekvation
 Transcendent tal – ett (reellt) tal, som inte kan definieras som ett nollställe till ett ändligt polynom med rationella koefficienter

Se även
 Transcendental – egenskap bortom tingens kategorier
 Transcendentalism – en amerikansk litterär och filosofisk rörelse som hade sin storhetstid mellan åren 1836 och 1860
 Transcendental meditation – en form av meditation
 Transcendence – en brittisk-amerikansk-kinesisk science fiction-thrillerfilm från 2014
 Transcend: Nine Steps to Living Well Forever – en bok skriven av Ray Kurzweil och Terry Grossman som utgavs 2009